Horvátország
Rogačić, szigetecske az Adriai-tengeren a Korčulától keletre
Rogačić település Vis községben, Split-Dalmácia megyében